Toponímia:
 Chester, capital del comtat de Cheshire al nord-oest d'Anglaterra.
 Chester (Califòrnia)
 Chester (Carolina del Sud)
 Chester (Comtat d'Orange) 
 Chester (Connecticut)
 Chester (Geòrgia)
 Chester (Illinois)
 Chester (Iowa)
 Chester (Maine)
 Chester (Maryland)
 Chester (Massachusetts)
 Chester (Montana)
 Chester (Nebraska)
 Chester (Nova Hampshire)
 Chester (Nova Jersey)
 Chester (Texas)
 Chester (Vermont)
 Chester (Virgínia de l'Oest)
 Chester Hill, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 Olde West Chester, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Port Chester, població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 West Chester (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 Biografies:
 Chester Alan Arthur (Fairfield, Vermont, 1829 – Nova York, 1886), polític estatunidenc, 21è president dels Estats Units.
 Chester Bennington, cantant de rock estatunidenc.
 Chester Brown (Montreal, 1960), dibuixant canadenc.
 Chester Edward Ide (Springfield, 1878 — 1944), compositor estatunidenc.
 Chester Himes (Jefferson City, Missouri, 1909 – Moraira, Teulada, 1984), escriptor estatunidenc
 Chester Nimitz (1885 - 1966), almirall de la Flota estatunidenca.
 Miscel·lània:
 Papir mèdic Chester Beatty, papir egipci sobre medicina.
 Chester Beatty Papyri, col·lecció de papirs manuscrits de textos bíblics.